Bitter Orange bezeichnet:

 Die Kreuzung aus Pampelmuse (Citrus maxima) und Mandarine (Citrus reticulata), die auch Pomeranze genannt wird, siehe Bitterorange
 Die Dreiblättrige Orange (Poncirus trifoliata), die ebenfalls so genannt wird.
 Ein chininhaltiges Erfrischungsgetränk auf der Grundlage von Orangenauszügen